Čéščina (češko čeština) je zahodnoslovanski jezik in je uradni jezik Češke republike. Zaradi skupne zgodovine jo dobro razumejo tudi na Slovaškem.

V času ilirizma v 19. stoletju so se češki šumniki uvedli najprej v hrvaščini, nato pa še v slovenščini.

Češka abeceda se zapisuje v latinici, poleg kodnega nabora Unicode jo pokriva tudi ISO 8859-2.

Glej tudi 
 čehizem
 moravščina
 razlike med češčino in slovaščino

Sklici

Zunanje povezave 

Zahodnoslovanski jeziki
Češka kultura

Jeziki Češke
Jeziki Slovaške